Ел Параисо, Ел Еден има више значења:

 Ел Параисо, Ел Еден (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо, Ел Еден (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику